Белогужев — русская фамилия. Известные носители:

 Белогужев, Александр Николаевич (1792—1869) — русский генерал.
 Белогужев, Павел Егорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6763; 3 декабря 1842.